«Умные се́ти» — белорусская программа по поиску, отбору и обучению молодых аналитиков для органов государственного управления. Слоган проекта — «О политике не для кухни и не для форума». Запущена в октябре 2012 г. В ходе программы появилось сетевое аналитическое сообщество, которое объединяет более 170 аналитиков в возрасте до 35 лет. Организаторами проекта выступили Информационно-аналитический центр при Администрации Президента, Министерство образования, Республиканский институт высшей школы, БГУ, МГЛУ.

Условия участия 
Проект открыт для всех желающих, тех, кто «кто готов заниматься аналитикой профессионально и с практической отдачей для Беларуси и для себя», а также соответствует следующим требованиям:

 Гражданство Республики Беларусь
 Возраст до 35 лет
 Высшее образование или 4—5 курс вуза (и/или магистратура, аспирантура)

С 2014 г. главным условием присоединения к «Умным сетям» является участие в Республиканских научно-практических конференциях молодых аналитиков из цикла «Повестка-2015». Среди других вариантов — отправить организаторам эссе объёмом до 5 стр. на одну из тем, входящих в «Карту вызовов», либо получить рекомендацию от действующего участника «Умных сетей».

Среди прочих требований:

 Аналитические способности;
 Политический кругозор;
 Стремление создавать аналитический продукт для практического использования в работе органов государственного управления Беларуси.

Приветствуется знание иностранных языков (предпочтение — английскому и китайскому).

История 
 Алексей Мацевило, координатор «Умных сетей»

Однако, «Умные сети» переросли формат «школы кадрового резерва» для Информационно-аналитического центра и стали дискуссионной площадкой для молодых аналитиков.

В октябре 2012 г. стартовал отборочный тур, в котором приняло участие более 200 человек. Среди них было 54 % студентов-старшекурсников, 11 % магистрантов и аспирантов, почти 40 % работающей молодёжи (в том числе — 6 кандидатов наук и 6 действующих работников органов госуправления). Конкурс составил 8 человек на место.

Первая группа финалистов (25 человек) прошла обучение на семинаре-тренинге в Минске в конце ноября 2012 г. Участники тренинга изучали прикладной политический анализ.

В январе-феврале 2013 гг. молодые аналитики работали над индивидуальными проектами. Основной рабочей площадкой стала специально созданная группа в социальной сети «Вконтакте», где можно было скачать необходимые материалы, получить разъяснения от организаторов, проконсультироваться с коллегами.

Результаты 
Команды аналитиков подготовили различные проекты тезисов ежегодного Послания Президента белорусскому народу и парламенту. По заявлениям организаторов, 75 % предложений участников «Умных сетей» в том или ином виде были использованы при подготовке проекта Послания президента А. Лукашенко в апреле 2013 г.

 <p style="text-align:right;">Алексей Мацевило, координатор «Умных сетей».

Группа стала «виртуальным дискуссионным клубом» при обсуждении Концепции государственной молодёжной кадровой политики, призванной привлечь талантливую молодёжь к процессам управления. Авторы интересных предложений встретились 6 июня 2013 г. с членами рабочей группы, готовящей документ. Как сообщили координаторы «Умных сетей», «участники проекта решали реальную управленческую задачу в режиме реального времени и оказали серьезное влияние на государственных экспертов, которым поручено решение этой задачи». Предложения молодых аналитиков были реализованы спустя год: в июле 2014 г. создан Республиканский координационный совет по реализации и совершенствованию молодёжной кадровой политики под председательством министра образования.

Общественно-политический журнал «Беларуская Думка» ежемесячно публикует статьи участников проекта «Умные сети» в отдельной рубрике «Слова маладому грамадзяніну» (русск.:"Слово молодому гражданину").

Министр образования Сергей Маскевич положительно оценил проект и подчеркнул его важность для поддержки талантливой молодёжи:

 <p style="text-align:right;">

К октябрю 2013 г. трое участников проекта были трудоустроены в государственных органах, в том числе — в управлении зарубежных связей Минобразования, Министерстве экономики.

«Повестка-2015» 

Проект предполагает проведение республиканских научно-практических конференций в рамках цикла «Повестка-2015». Молодые аналитики предложат своё видение приоритетов социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 гг. Конференция включает в себя несколько тематических полей: модернизация экономики, информатизация и формирование информационного общества в Беларуси, государственная молодёжная политика в Беларуси, внешняя политика и участие Беларуси в глобализационных процессах.
Всего цикл включает в себя пять конференций:

 Дата: 26-27 сентября 2013 г.
 Место проведения: СОК «Бригантина» Белорусского государственного университета (БГУ)
 Цель: выявить и сформулировать вызовы, которые должны быть учтены при подготовке Программы социально-экономического развития Беларуси

 Дата: 2-3 апреля 2014 г.
 Место проведения: Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ)
 Цель: верификация вызовов с помощью зарубежных экспертов, которые подскажут, какие тенденции стоит учитывать при подготовке Программы

 Дата: октябрь 2014 г.
 Место проведения: БГУ
 Цель: выработка путей решения проблем

 Дата: весна 2015 г.
 Место проведения: МГЛУ
 Цель: верификация путей решения с участием зарубежных экспертов

 Дата: осень 2015 г.
 Место проведения: БГУ
 Цель: обсуждение предложений участников проекта в Программу социально-экономического развития с приглашёнными VIP (руководителями Администрации президента, правительства)

Отзывы и критика 
Во время дискуссии в передаче «Амплитуда» на портале TUT.BY 13 июня 2013 г. участник проекта «Цитадель» Александр Шпаковский в целом приветствовал проект, но высказал опасения, что он может превратиться из инструмента «аналитического обеспечения государственных решений в легитимацию путём аналитики уже принятых решений». Руководитель ОО «Либеральный клуб» Евгений Прейгерман сомневается, что голос молодых аналитиков будет услышан при разработке госпрограмм. По мнению эксперта, эффективность проекта «Умные сети» будет высока лишь в случае максимальной открытости обсуждения:

<p style="text-align:right;">

Политический аналитик Юрий Шевцов после встречи с участниками проекта охарактеризовал программу как «нормальный социальный лифт для части социально-активной молодёжи».

В Министерстве образования Беларуси считают «Умные сети» одним из самых успешных молодёжных проектов 2013—2014 гг. По мнению заместителя министра образования Беларуси Виктора Якжика, «Умные сети» — удачный пример взаимодействия государственных органов, аналитического центра, учреждений высшего образования и молодых людей, которым небезразлично будущее страны:

Как отмечает «Народная газета», фабрика мысли запущена и функционирует, но какими будут результаты работы ещё не ясно:

По словам одного из участников программы Глеба Шутова, специалиста по международным отношениям, площадка
«Умных сетей» позволяет оперативно доносить свои идеи до тех, кто может их эффективно применить на благо страны:

См. также 
 Социальный лифт
 Фабрика мысли

Примечания

Ссылки 
 Азанович Т. Молодые аналитики смотрят в будущее // Народная газета. — 03.04.2014. — URL: 
 Александров А. Умные сети // СБ: Беларусь сегодня. — 30.03.2013. — URL: 
 Александров А. Свежие головы // СБ: Беларусь сегодня. — 27.09.2013. — URL: 
 Ванина Ю. В интересах молодых (интервью с министром образования РБ С. А. Маскевичем) // Беларуская думка. — № 7, 2013. — URL:
 Ванина Ю. Виктор Якжик: молодёжь является активной частью общества, способной влиять на его развитие // БелТА. — 27.06.2014. — URL: 
 Зимак Д. Об «Умных сетях» изнутри // Веб-журналист. Интернет-газета. — 29.06.2014. — URL: 
 Мацевило А. А сети/здесь/умные // БелТА. — 20.11.2012. — URL: 
 Мацевило А. Сети плюс // БелТА. — 25.03.2013. — URL: 
 Мацевило А. Краудсорсинг для нужд государства // Беларуская думка. — № 8, 2013. — URL:
 Мацевило А. Повестка-2015: как это было // БелТА. — 30.09.2013. — URL:
 Нестеров А. Молодых белорусских аналитиков готовят во власть, приняты пока трое // Интерфакс-Запад — 01.10.2013. — URL: 
 Николаева Н. «Мозговой штурм» молодых аналитиков // Звязда — 04.04.2014. — URL: 
 Урядова Н. Молодой аналитик предлагает изменить порядок назначения судей // Знамя Юности — 14.11.2013. — URL: 
 Александр Базанов: «Умные сети» позволяют молодёжи самореализоваться // БелТА. — 26.09.2013. — URL:
 В Беларуси прошёл конкурс молодых аналитиков // ОНТ. — 09.02.2013. — URL: 
 В Беларуси создан координационный совет по молодёжной кадровой политике // БелТА. — 14.07.2014. — URL: 
 Молодые эксперты нужны государству. А зачем? // TUT.BY. — 13.06.2013. — URL:  
 Министерство образования и аналитический центр при Администрации Президента приступили к поиску молодых аналитиков // Агентство теленовостей. — 13.10.2012. — URL: 
 Первая республиканская конференция интеллектуального сообщества «Умные сети» // Агентство теленовостей. — 26.09.2013. — URL: 
 Программа по поиску молодых аналитиков «Умные сети» стартовала в Беларуси // БелТА. — 01.10.2012. — URL: 
 Якжик: вовлечение молодёжи в реализацию государственных инициатив — одна из задач проекта «Умные сети» // БелТА. — 26.09.2013. — URL: 

Аналитические центры Белоруссии
Молодёжная политика
Белоруссия